Аку́ра () — деревня в Грузии, в муниципалитете Телави.

Расположена у подножия восточного склона хребта Гомбори, на берегу реки Вантисхеви, в 12 км от Телави, в 60 км от Тбилиси.

По данным переписи 2014 года, в селе проживает 1869 человек.

История 

В 855 году в Акуре была построена базилика Св. Давида.

Экономика 
В окрестностях деревни культивируются виноградники. Деревня входит в базу производства вина Цинандали.

Известные жители

Достопримечательности 
 Акура — церковь IX века.

Литература 
 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 1, გვ. 257, თბ., 1975 წელი.

 კ. კახაძე, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. 1-II, გვ. 141, თბ., 2015 წელი.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Телавского муниципалитета